Franciaország
Montdidier, település Moselle megyében
Montdidier, település Somme megyében